Novale se poate referi la:

 Novale, comună comună în departamentul Haute-Corse, Franța
 Novale, comună în Veneto, Italia